Pignataresi – abitanti di Pignataro Interamna
Pignataresi – abitanti di Pignataro Maggiore